Дейн, Дэйн (, ) может означать:

Персоналии 
  (род. 1927) — американская певица.
 Дейн, Карл (1886—1934) — американский киноактёр-комик.
  (1752—1835) — американский адвокат и государственный деятель.
  (род. 1969) — американский певец.
 Дэйн, Эрик (род. 1972) — американский актёр кино и телевидения.
Псевдонимы
 Тейлор Дейн (настоящее имя Лесли Вундерман; род. 1962) — американская певица.

Топоним 
 Дейн — округ в Висконсине, США.
  — городок в Висконсине.
  — деревня в составе одноимённого города.
 Дейн-Прери — тауншип в Миннесоте, США.

Прочее 
 Чёрный рыцарь (Дэйн Витман) — персонаж комиксов издательства Marvel Comics.
 DANE — набор спецификаций IETF, обеспечивающих аутентификацию объектов адресации (доменных имён) и предоставляемых сервисов с помощью DNS.

См. также 
 Дейна — польская фамилия.
 Дэйнс, Клэр (род. 1979) — американская актриса театра, кино и телевидения.
 «Форчун Дэйн» — американский мини-сериал 1986 года.

Примечания